Gerritdina Benders-Letteboer (1909-1980), membre de la Résistance néerlandaise ;
 Jacques F. Benders (1924-2017), mathématicien néerlandais et professeur émérite de recherche opérationnelle ;
 Johan Benders (1907-1943), professeur néerlandais, Juste parmi les Nations.

Voir aussi 
 Décomposition de Benders, une technique d'optimisation qui permet de trouver des solutions à des problèmes d'optimisation linéaire de très grande taille ayant une structure de blocs